Kaynardzha kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Kajnardzja, kommun, Silistra, 
 Kajnardzja (vattendrag), Burgas, 
 Kajnardzja (ort), Silistra, Obsjtina Kajnardzja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar